«Смерч» — фильмы:
 «Смерч» — фильм, СССР, 1988.
 «Смерч» — фильм, США, 1989. 
 «Смерч» — фильм-катастрофа, США, 1996. Примечания